We Are может означать:

 «We Are» — альбом американского музыканта Джона Батиста.
 «We Are» — альбом канадской группы The City Harmonic.
 «We Are» — песня американской рэп-рок-группы Hollywood Undead.